Реформа немецкого правописания:

 Реформа немецкого правописания (1996) — принятая в 1996 году реформа, ставящая целью упростить немецкую орфографию и пунктуацию.
 Реформа немецкого правописания (1944) — попытка изменения немецкой орфографии, предпринятая на закате существования Третьего рейха.